Cry Me a River () може значити:

У музиці

 «Cry Me a River» — пісня Артура Гамільтона.
 «Cry Me a River» — пісня Джастіна Тімбердейка.
 «Cry Me a River» — пісня гурту «Pride and Glory».